Минулорічні чемпіони Абігейл Спірс та Хуан Себастьян Кабаль програли в чвертьфіналі Тімеї Бабош та Рогану Бопанні.

Турнір виграли Габріела Дабровскі та Мате Павич, перемігши в фіналі Бабош і Бопанну, 2–6, 6–4, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела
 Main Draw

2018 у тенісі
Тур WTA 2018